Die Abkürzung PVST steht für:
 Per-VLAN Spanning Tree, Begriff aus der Netzwerktechnik, vgl. Spanning Tree Protocol

Die Abkürzung PVSt steht für:
 Postvertriebsstück, eine Versandform der Post

PVST